Die Libanesische Premier League 1995/96 war die 36. Spielzeit der höchsten libanesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt traten 14 Mannschaften an. Titelverteidiger war der al-Ansar.

Salam Zgharta und Al-Ahli Saida stiegen nach der Saison 1994/95 in die Second Division ab. Die Aufsteiger waren Shabab al-Sahel und Al Riyada w Adab.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 1995/96 bei RSSSF.com

1995 96
Fußballsaison 1995/96